Un militant est quelqu'un qui défend un point de vue. Voir militantisme.
 La revue Militant  est un journal d'extrême droite, créé à Paris en 1967.
 Le Militant est une association à tendance trotskiste internationale créée en 2004.